Vasa-slægten er en gammel adelsslægt, der regerede Sverige fra 1523 til 1654 og Polen fra 1587 til 1668.

Den stammer fra Nils Kettilsson (Vasa), der var foged på Stockholms slot i 1300-tallet, men Vasa-navnet brugtes først i slutningen af 1500-tallet

Væsentlige personer af slægten 

Svenske monarker
 Gustav Eriksson (Gustav Vasa, Gustav I), konge af Sverige 1523–1560.
 Erik XIV, konge af Sverige 1560–1568, søn af Gustav Vasa.
 Johan III, konge af Sverige 1568–1592, søn af Gustav Vasa.
 Sigismund, konge af Polen og storfyrste af Litauen 1587–1632, konge af Sverige 1592–1599, søn af Johan III.
 Karl IX, konge af Sverige 1604–1611 (Rigsforstander fra 1599), søn af Gustav Vasa.
 Gustav II Adolf, konge af Sverige 1611–1632, søn af Karl IX.
 Kristina, regerende dronning af Sverige 1632–1654 (myndig 1644), datter til Gustav II Adolf.

Polske monarker
 Sigismund (se ovenfor)
 Vladislav IV, konge af Polen og storfyrste af Litauen 1632–1648, søn af Sigismund.
 Johan II Kasimir, konge af Polen og storfyrste af Litauen 1648–1668, søn af Sigismund.'

Andre
 Krister Nilsson, rikshövitsman 1436, sandsynligvis begravet i Riddarholmskyrkan.
 Kettil Karlsson, biskop i Linköping og Sveriges Rigsforstander 1465.
 Erik Johansson, far til Gustav I, henrettet i Stockholms blodbad 1520.
 Gustav Eriksson Vasa, søn af Erik XIV og Karin Månsdotter, svensk tronfølger 1568.

Stamtræ 
Mange undladelser er gjort i alle led, svenske monarker i fed, polske i kursiv.

 
Sveriges kongehuse
Polens kongehuse